Niering ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Niering (1950–1974), deutscher Volkspolizist und Maueropfer
 Christoph Niering (* 1962), deutscher Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter
 Joseph Niering (1835–1891), deutscher Opernsänger (Bass)